Сезон 2018/19 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії, що стартував 21 липня 2018 року та фінішував 26 травня 2019 року. Це 122-ий сезон з моменту заснування турніру. З 17 грудня 2018 по 1 лютого 2019 в чемпіонаті була зимова перерва. Титул вдруге поспіль (за шість турів до фінішу) здобув Янг Бойз.

Команди учасники

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів 
1-18 тури

19-36 тури

Статистика

Хет-трики

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 травня — 2 червня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Суперліга на сайті uefa 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2019
Швейцарія
Швейцарія
2018 у швейцарському спорті
2019 у швейцарському спорті